Georgi Najdenov (voetballer, 1931) - Bulgaars voetballer bij o.a. Spartak Sofia en CSKA Sofia
 Georgi Najdenov (voetballer, 1936) - Bulgaars voetballer bij Botev Plovdiv